Itaperuna kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaperuna (ort), Rio de Janeiro, 
 Itaperuna (kommun), Rio de Janeiro, 
 Itaperuna (flygplats), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar